Куда́шев — татарская, башкирская и русская фамилия, происходящая от мужского личного имени Кудаш мордовского или тюркского происхождения. Аналогичное происхождение имеет и фамилия Кудашо́в. Известен род князей татарского происхождения  Кудашевых, происходящий от князя по имени Кудаш, сына темниковского мурзы князя Ефая, жившего в первой половине XVI века. Также кабардинская фамилия Кӏудащ, в русифицированном виде пишется как Кудашев. 

Известные носители фамилии:
 
 Кудашев, Алексей Иванович — русский писатель-фантаст, главный редактор журнала «Недра».
 Кудашёв, Василий Михайлович (1902—1941) — русский советский писатель.
 
 Кудашев, Иван Александрович (1859—1933) — князь, русский дипломат, посол в Дании, Бельгии, Испании.
 Кудашев, Идрис Моисеевич (1914—1970) — Герой Советского Союза.
 
 Кудашев, Рустем Радикович (род. 1954) — советский и российский аккомпаниатор-концертмейстер, аранжировщик.
 Кудашев, Сайфетдин Фаттахетдинович (настоящее имя Сайфи Фаттахович Кудаш; 1894—1993) — татарский, башкирский поэт и писатель.
 Кудашев, Хусаин Ильдерханович (1913—1986) — князь.Куда́шева:
 Кудашева, Мария Павловна (более известна под фамилией Кювилье; 1895—1985) — поэтесса, переводчик, секретарь и вторая жена Ромена Роллана.
 Кудашева, Раиса Адамовна (1878—1964) — княгиня, писательница и поэтесса, автор слов песенки «В лесу родилась ёлочка».
 Кудашева, Фарида Ягудовна (1920—2010) — советская эстрадная певица.Двойные фамилии:
 Кудашев-Ашказарский, Ильясбек Батыргареевич (1884—1942) — музыкант и театральный деятель, выступал под псевдонимом «Ашкадарский». См. также 
 Кудашев-1, Кудашев-2, Кудашев-3, Кудашев-4 — самолёты, построенные в 1910-11 годах профессором Киевского политехнического института А. С. Кудашевым.
 Кудашевы — княжеский род.
 Кудашов — фамилия
 Кудашевка
 Кудашево

 Примечания